Списки населённых мест Оренбургской губернии — перечень населённых пунктов  Оренбургской губернии по данным за 1900 год. 

Опубликовано в первый год XX века в Оренбурге Оренбургским губернским статистическим комитетом. В книге из 365 страниц представлены данные по сведениям, собранным от полиции, волостных и станичных правлений в 1900 году (без сличения с приведенными опечатками).

Страницы указывают гиперссылки на веб-странице Указатель населенных мест Оренбургской губернии (так в источнике).

А 

 Абдрахманова — дер.
 Абдрахмановский — хут.
 Абдряшева — дер.
 Абдряшитова — заим.
 Абдулбакиева — дер.
 Абдулгазина — дер.
 Абдулкасимова — дер.
 Абдулкаримова 1-я — дер.
 Абдулкаримова 2-я — дер.
 Абдулмамбетева 1-я — дер.
 Абдулмамбетева 2-я — дер.
 Абдулмамбетева — дер.
 Абдулмукменева — дер.
 Абдулмукменевский — хут.
 Абдулнасырова — дер.
 Абдулова — дер.
 Абдульменева — дер.
 Абдырова — дер.
 Абзакова — дер. — стр. 101, 115
 Абилькаевская — дер.
 Абиульган — хут.
 Абилякульский — хут.
 Абишева 1-я — дер.
 Абишева 2-я — дер.
 Аблязина — дер.
 Аблязовский — пос.
 Абрамовка — село
 Абросимовский — хут.
 Абубакирова — дер. — стр. 85, 90
 Абултаева — дер.
 Абулянсова — дер.
 Абхаликовский — хут.
 Абызгильдина — дер.
 Авдеевых — хут. — стр. 192, 193, 194
 Авязова — дер.
 Агапова — заим.
 Агирская — у. с. п.
 Агурдина — дер.
 Адамовка — село
 Адамовка — дер.
 Адамович — хут.
 Адаевский — хут.
 Аджитарова — дер.
 Адищевский — пос.
 Адрианопольский — пос.
 Азанташ 1-й — хут.
 Азанташ 2-й — хут.
 Азикейкина — дер.
 Азнагулова — дер.
 Азналина — дер.
 Айгай-Туембет-Мурсалеева — дер.
 Аисова — дер.
 Аисовская — у. с. п.
 Айбатова — дер.
 Айчувакова — дер.
 Аканкинский — выс.
 Акбашева — дер.
 Акбулатова — дер.- стр. 67, 80
 Акдавлетова — дер.
 Акзигитова — дер.
 Акимбетова — дер.
 Акимбетова 1-я — дер.
 Акимбетова 2-я — дер.
 Аккужина — дер.
 Акназарова — дер.
 Аксакальский — хут.
 Аксарова — дер.
 Аксарина — дер.
 Аксаринский — хут.
 Актеинова — дер.
 Акулинин — хут.
 Акчурина — дер.
 Ак-Яр — дер.
 Актюлова — дер.
 Ак-Таш — прииск
 Алабайтальский — пос.
 Алабугское — село
 Алабугский — пос.
 Аландский — пос.
 Алгазина — дер.
 Александрополь — дер.
 Александрополь — хут.
 Александровское — село
 Александровка — селен.
 Александровка — дер. — стр. 24, 73, 97, 150
 Александровская — дер.
 Александровский — пос.- стр. 181, 208, 219
 Александровский — хут.- стр. 10, 58, 85
 Алексеевка — село
 Алексеевка — дер. — стр. 15, 30, 123, 128, 172
 Алексеевский — пос. — стр. 192,236
 Алексеевский — хут. — стр. 58, 76, 82, 236
 Алексеева — пр. — хут.
 Алексеев — хут.
 Алибаева — дер.
 Алимгулова — дер.
 Алимчат — хут.
 Алисова колон.
 Алишева — дер.
 Алмалинский — хут.
 Алтабашевой — хут.
 Алтаякова — дер.
 Алчинбаева — дер.
 Альмеева — дер.
 Альменева — дер.
 Альмечева — дер.
 Альмечевский — хут.
 Альмухаметова — дер. — стр. 64, 90
 Алямановское — товарищ.
 Амангильдина — дер. — стр. 101, 104
 Американский — хут.
 Аминевский — пос.
 Аминева — дер. — стр. 60, 64
 Амирова — мельн.
 Амосовка — дер.
 Амурский — пос.
 Анатольевское — село
 Анатольевский — хут.
 Андреевка — дер.- 1, 43, 119, 126
 Андреевский — хут. — стр. 7, 10, 53
 Андреевская ди — ст.
 Андреевский — пос.
 Анзигитов — хут.
 Аннинский — пос.
 Анновка — дер.
 Анохина — заим.
 Анфаловский — выс.
 Анчекова — участ.
 Антоновка — дер.- стр. 126, 154
 Антонова — заим.
 Антонов — прииск
 Антошинская — дер.
 Антошкина — заим.
 Антыкаева — дер.
 Анасовский — хут.
 Анасовых — хут.
 Апсалямова — дер. — стр. 85, 115
 Апсалямовский — хут.
 Аптуллинский — хут.
 Аракай — дер.
 Аралбаева — дер. — стр. 10, 90
 Аранбаева — дер.
 Араслангулова 1-я — дер.
 Араслангулова 2-я — дер.
 Араслангулова 3-я — дер.
 Арасланова — дер.
 Арасланово — села и деревни.
 Арсланово — села и деревни.
 Арслано-Амекачево — дер.
 Аратурова — дер.
 Ардатовский — хут.
 Аренкулова — дер.
 Армян — хут.
 Арсинский — пос.
 Архангельское — село — стр. 35, 40
 Архангельская — дер.
 Архангельский — пос.
 Архангельский — выс.
 Архангельский — хут.
 Архипова — заим.
 Архиповский — хут.
 Аршинская плотина
 Арык-Балык — заим.
 Арышпарова — дер.
 Арышпаровская — у. с. п.
 Аслаева — дер.
 Аслаевский — хут.
 Асина — дер.
 Астафьевский — пос.
 Асташевский — хут.
 Астраханский — хут.
 Аскарова — дер. — стр. 77, 80, 104, 140
 Асеевка — дер.
 Атаманский — пос.
 Атановский — хут.
 Аталякская — у. с. п.
 Аткульский — пос.
 Атлян — прииск
 Атикова — дер.
 Атик — хут.
 Атинганский — хут.
 Аумышева — дер.
 Аумышевский — хут.
 Аустянова — дер.
 Афанасьева — хут.
 Ахмерова — дер. — стр. 30, 60
 Ахмеровская угл.-сидн. печи
 Ахметова — дер.
 Ахунова — дер.
 Ахуновский — пос.
 Ачликулевская — дер.
 Аюсазова — дер.

Б 
* Бабайковское — товар.
 Бабина — заим.
 Бабушкины угл.-садн. печи
 Баевка — дер.
 Базаргулова — дер.
 Базилева — хут.
 Базилевский — хут.
 Байгазина — дер.
 Байганина — дер.
 Байгузина — дер. — стр. 39, 70
 Байдавлетова — дер.
 Байжан Пшады — хут.
 Байкускарова — дер.
 Баймурзина — дер. — стр. 60, 70
 Байназарова — дер.- стр. 70, 85, 104
 Байназаровский — хут.
 Байрамгулова — дер. — 65, 101, 115, 155
 Байсакалова — дер.
 Байсалямова — дер.
 Баишева — дер. — 60, 80
 Баимова — дер. — 65, 101
 Бакаева — дер.
 Бакаева — хут.
 Бакан-Биш — хут.
 Бакина — стат.
 Бакирова — заим.
 Балакина — заим.
 Баландинский — пос.- 217, 237
 Балапанова — дер.
 Балбуковский — прииск
 Бальчевской — участ.
 Банникова — дер.
 Банный — пос.
 Барабанова — хут.
 Баракаль — хут.
 Баракальский — корд.
 Бараково — село
 Барагулова — дер.
 Барангуловский 1-й — хут.
 Барангуловский 2-й — хут.
 Барановский — пос.
 Баранова — хут. — 53, 200
 Баркова — хут.
 Бармакова — дер.
 Бармаковский — хут.
 Бармутова — хут.
 Барсуковский — пос. — 219, 242
 Барсуковский — хут.
 Барышникова — хут.
 Басаева — дер.
 Баталова — дер.
 Баткак-Илга — хут.
 Батуринский — пос.
 Батурина — ст.
 Батюшев — хут.
 Бахарева — дер.
 Бахмутовский — хут.
 Бахтигиреева — дер.
 Башкирцева — заим.
 Баштавенковское — тов.
 Баязитова — дер.
 Безпаловых — заим. 158, 222
 Безпелюхинский — хут.
 Бекечева — дер.
 Бектеевых — хут. 188, 206
 Бектышский — пос.
 Белекей — дер.
 Белекейский — хут.
 Бердниковский — корд.
 Бердский — пос.
 Бердыгулова — дер.
 Бердыгуловский — корд.
 Береговая — дер.
 Березинский — пос.
 Березовский — пос. 211, 223
 Березовский — прииск
 Березова — дер.
 Березово — село
 Березовка — дер. 69, 126
 Березина — дер.
 Березовый-Куст — хут.
 Березомыское — село
 Березомыкская — дер.
 Берестина — хут.
 Берлинский — пос.
 Бессарабова — заим.
 Бизскужинский — хут.
 Бизяк-Ахмерова — дер.
 Бикбау — дер.
 Бикбердина — дер. 77, 85, 163
 Бикбова — дер. 7, 90
 Бикбовский — хут.
 Бикбулатова — дер. 7, 39
 Бикбулатовский — хут.
 Бикишева — дер.
 Бикишевский — хут.
 Биккамыш — заим.
 Бикташева — дер.
 Бикбердина-Тугай — дер.
 Бикбердина-Куват — дер.
 Бикбердина-Идяш — дер.
 Биккужина — дер.
 Биккужинский — хут.
 Биккузина — дер. 5, 10
 Биккулова — дер. 39, 104
 Бикташева — дер.
 Биктимирова — дер.
 Биркутова — дер.
 Биркутский — хут.
 Бирюковский — пос.
 Бирюкова — хут.
 Бирюковский — хут.
 Битюкова — дер.
 Бишкаим — заим.
 Бишлеевская — заим.
 Благовещенская — дер.
 Благословенный — пос.
 Блаумберга — хут.
 Блохин — хут.
 Блявский — хут.
 Боборыкинский — пос.
 Бобровский — пос.
 Бобылева — участ.
 Богдашкина — дер.
 Богдановича — хут.
 Богдановский — хут.
 Богодаковский — хут.
 Богодаровка — дер.
 Богодаровский — хут.
 Боголюбовка — дер.
 Богородское — село
 Богородская — дер.
 Богословка — дер.
 Богословский — хут.
 Богоявленка — дер.
 Богуславский — прииск
 Богусловка
 Божикаева — дер.
 Божий Промысел — селен.
 Боклинский — хут.
 Болотовский — выс.
 Большаковский — пос.
 Большая Воробьева — заимка
 Большая Кушма — дер.
 Большая Мамбетова — дер.
 Большая-Мурзина — дер.
 Большая-Халилова — дер.
 Больше-Белая 1-я — дер.
 Больше-Белая 2-я — дер.
 Больше-Рижское — село
 Больше Окуневская — дер.
 Больше-Окуневская — мельн.
 Больше-Михайловская — дер.
 Больше-Дубровная — дер.
 Больше-Шумаковская — дер.
 Больше-Никольское — село
 Больше-Токташинская — дер.
 Больше Ултракова — дер.
 Больше-Яумбаева — дер.
 Большие Колодцы — хут.
 Большой Нугуш — хут.
 Большой Калмак — хут.
 Бондаревский — хут.
 Бондаренков — хут. 180, 187
 Борисовка — дер.
 Борисовский — пос.
 Борисова — хут.
 Борисовский — хут.
 Борки — дер.
 Бородина — заим.
 Бородиных — хут. 191, 197, 232
 Бородинский — пос.
 Боровская — дер.
 Борчанинова — дер.
 Бочерюк — хут.
 Борщова — хут.
 Браиловский — пос.
 Брединский — пос.
 Бретяк — хут.
 Бреусенкова — заим.
 Бреховский — хут.
 Бришева — дер.
 Бриенский — пос.
 Бродецкое — товарищ.
 Бродина — хут.
 Бровкиных — мельн.
 Брюхов — хут.
 Бретяк — хут.
 Буганаковский — хут.
 Бугорки — выс.
 Бугровое — село
 Бузановых — хут.
 Булукский — хут.
 Бузыкаева — дер.
 Бузыкаевой — хут.
 Буз-Бия — хут.
 Букина — хут.
 Букреева — хут.
 Булановское — село
 Булатова — дер. 39, 65
 Буланова — дер. 149, 159
 Булатовский — пос.
 Булгакова — дер.
 Булюмка — хут.
 Бурагулова — дер.
 Бураева — дер.
 Буранбаева — дер.
 Бурангулова — дер. 104, 115
 Буранный — пос.
 Бурзян-Зилга — хут.
 Бурзянская 1-я — вол.
 Бурзянская 2-я — вол.
 Бурзянская 3-я — вол.
 Буркинский — хут.
 Бурнашева — заим.
 Буровский — выс.
 Бурунча — село
 Буручкан — дер.
 Бурыл-Айгирова — дер.
 Бурюбаева — дер.
 Бустубаева — дер.
 Бусыгина — хут.
 Бутаевская — уг.-сид. печи
 Бутаева — дер.
 Бутаковский — пос.
 Бутурузский — хут.
 Бутырское — село
 Бухаринский — пос.
 Бухариной — хут.
 Бухарин — хут. 216, 236
 Бухарова — дкр.
 Бухаровская — заим.
 Бухарчинский — хут.
 Быдина — дер.
 Быдинский переезд
 Быковых — хут. 180, 197
 Белая — дер.
 Беленькая — заимка
 Беловский — пос.
 Беловых — хут. 181, 194
 Белогоновское — селен.
 Белоглинский — хут.
 Белозерское — село
 Белорецких зав. — прииск
 Белоусовский — пос.
 Белошапочный — хут.
 Белоярское — село
 Белужский — хут.
 Бельковское — товарищ.
 Бельский — хут.
 Бельской усадьба
 Беляевых — хут. 190, 216
 Бюткуев — хут.

В 
* Вагановское — село
 Вагапова — заим.
 Важенина — хут.
 Валитова — дер.
 Ванюшиной (быв.) — хут.
 Ванюшина — мельн.
 Варваринский — пос.
 Варваринский — хут.
 Варлаковское — село
 Варнавских — хут.
 Варнинский — пос.
 Варшавский — пос.
 Васильевское — село
 Васильева — дер.
 Васильевка — село
 Васильевка — дер.
 Васильевская — дер. 119, 121
 Васильева — заим.
 Васильевых — хут. 45, 184
 Васильевский — хут. 29, 57, 85
 Васильченковых — хут.
 Васькина — дер.
 Ваулиных — хут. 191, 206, 236
 Ваулина — участ.
 Введенское — село
 Вейденбах — хут.
 Великопетровский — пос.
 Верхне-Кармалинский — пос.
 Верхнечебенский — пос.
 Верхнеозерный — пос.
 Верхнезаживенский — хут.
 Верхнекизильский — пос.
 Верхнеуральский — пос.
 Верхнеувельский — пос.
 Верхнекарасинский — пос.
 Верхнебабаларова
 Верхне-Сюрюбаева — дер.
 Верхне-Мурсалеева — дер.
 Верхне-Воен. Бурлюк — дер.
 Верхне-сазова — дер.
 Верхне-Кунакбаева — дер.
 Верхняя-Платовка — село
 Верхне-Хабаровский — хут.
 Верхне-Муталова — дер.
 Верхне-Юлдашева — дер.
 Верхне-Нугушева — дер.
 Верхне-Чумазинский — хут.
 Верхне-Акбердинский — хут.
 Верхне-Аскаровский — хут.
 Верхне-Муйнакова — дер.
 Верхне-Авзяно-Петровское — село
 Верхне-Белорецкое — село
 Верхне-Аршинский — рудн.
 Верхний Гумбет — село
 Верхння-Кузлы — село
 Верхняя Казарма — хут.
 Верхняя — дер.
 Ветлянский — пос.
 Вилкино — село
 Винная — дер.
 Витовтова — хут.
 Вишнякова — дер.
 Вихлянцева — хут.
 Владельщикова — хут.
 Владимировка — село
 Владимировка — дер.
 Владимирский — пос.
 Власова угл.-сидн. печи
 Власова — заим.
 Власовский — рудн.
 Воздвиженский — пос.
 Воздвиженское — село
 Вознесенское — село
 Вознесенка — дер.
 Вознесенское — товар.
 Волостновых — хут. 11, 188
 Воробьевка — хут. 126, 161
 Воробьева — дер.
 Воронежский — хут. 85, 233
 Воронинский — пос.
 Воронина — дер.
 Ворониленский — хут.
 Воскресенское — село
 Воскресенка — дер.
 Воскресенская — дер.
 Воскресенский — хут. 11, 76, 181
 Вохминская — дер.
 Вторушина — стат.
 Выдринский — пос.
 Выселовка — дер.
 Выринский — пос.
 Выринский — хут.
 Вытошкин — хут.
 Выхотьковская — дер.
 Вязовский — пос.
 Вязовый кардон

Г 
* Габбясова — дер. 75, 77
 Габдинова — дер.
 Габдрафикова — дер.
 Габдулмукминева — дер.
 Габдюкова — дер.
 Габейдуллина — дер. 65, 104
 Габзелилова — дер.
 Габсалямова — дер.
 Гавриловское — село
 Гавриловка — дер.
 Гавриловский — хут.
 Гаганова — дер.
 Гагаринское — село
 Гагаринский — пос.
 Гадильбаева 1-я — дер.
 Гадильбаева 2-я — дер.
 Гадилева — дер.
 Гадильгиреева — дер.
 Гадильшина — дер. 65, 97, 101
 Гадильшинский — прииск
 Гадильшинская угл.-сидн. печи
 Гайберг
 Гайнуллина — дер.
 Гаитова — дер.
 Галкина — дер. 150, 154
 Галеев — прииск
 Галикеева — дер.
 Галиакберова — дер.
 Галиева — дер. 60, 91
 Галиевский — хут.
 Галиахмерова — дер.
 Ганина — хут.
 Гаптикеева — дер.
 Гаранькина — дер.
 Гасникова усадьба
 Георгиевка — село
 Георгиевский — пос. 196, 219
 Георгиевский — хут. 33, 83, 86
 Герта — хут.
 Гизетовская — мельн.
 Гинкиль — хут.
 Гириных — хут.
 Гирьяльский — пос.
 Гладкова — заим.
 Гладкова — хут.
 Гладких — хут.
 Глазуновский — выс.
 Гладышева — дер.
 Гладышева — хут.
 Глобо-Михайленко — хут.
 Глубокинский — пос.
 Глубоковская — дер.
 Глущенкова — заим.
 Глухоедовка — дер.
 Гневашева — стат.
 Гнездилова — хут.
 Гнездовское — село
 Говахина — уч.
 Головинов — хут.
 Голощапова — хут.
 Голощапов — хут.
 Гогина — хут.
 Голявинский — заим.
 Гомзякова — заим.
 Горбуновых — хут.
 Городецкого — хут.
 Городищенский — пос.
 Городки — село
 Горохова — дер.
 Горелкина — хут.
 Горчакова — хут.
 Горшково — село
 Горюн — хут.
 Горяев — прииска
 Гребенской — хут.
 Грибанов — хут.
 Григорьевка — село
 Григорьевский — пос.
 Григорьева — хут.
 Григорьевский — хут. 5, 86, 198
 Гришино — село
 Грознецкий — пос.
 Грызанова — дер.
 Грязнуха — дер.
 Грязнушинский — корд.
 Грязнушенский — пос.
 Губанова — дер.
 Губерля — дер.
 Губерлинский — пос.
 Губеева — мельн.
 Гузеева — хут.
 Гулины угл.-сид. печи
 Гулирова — дер.
 Гумбет Верхний — село
 Гумбина — дер.
 Гумбург — хут.
 Гумерова — дер. 60, 85
 Гуреевский — хут.
 Гурьева — уч.
 Гусева — хут.
 Гусева — заим.
 Гусевский — хут.
 Гусиха — дер.

Д 
* Давлетбаева — дер.
 Давлетбердинский — хут.
 Давлетгалиева — дер.
 Давлеткулова — дер. 11, 27
 Давлетова — дер. 61, 104
 Давлеткуловский — хут.
 Давлетшина — дер.
 Давлетшина — хут.
 Даниловское — селен.
 Данькова — дер.
 Даршт — хут.
 Даутова — дер.
 Даутовское — село
 Даут-Каипова — дер.
 Дашкова — хут.
 Дебринардер — хут.
 Девятаевка — дер.
 Дегтяревых — хут.
 Дегтярева — мельн.
 Дедуровский — пос.
 Демарино — село
 Деньмухаметева — дер.
 Денисова — заим.
 Деньгино — заим.
 Дербишева — дер.
 Джитебулякова — дер.
 Джусинский — хут.
 Дмитриевское — село
 Дмитриевка — дер. 34, 55, 126
 Дмитриевский — хут. 78, 83, 86
 Доброе — село
 Долгая — дер.
 Долговой — уч.
 Долговский — пос.
 Долговское — село
 Долгодеревенский — пос.
 Долгоруковское — товар.
 Донгузский — пос.
 Донецкий — ст. юрт
 Донецкий — пос.
 Доновское — селен.
 Донсков — хут.
 Донской — пос.
 Дорошенко — хут.
 Дорошки — селен.
 Дробман — хут.
 Дрыганова — хут.
 Дубиновский — хут.
 Дубынина — заим.
 Дубровская — дер.
 Дударевский — пос.
 Дудина — участ.
 Дудина — дер.
 Дуванкульский — пос.
 Дулина — дер.
 Дунаева — заим.
 Дедкова — дер.
 Дедово — село
 Дедовский — хут.
 Деева — хут.
 Деева Брод — хут.
 Деева Баткак — хут.
 Деевка колон.
 Дюков — хут.
 Дюрягина — дер.
 Дюсьметева — дер.

Е 
* Егорьевское — село 14, 35
 Егорьевка — дер.
 Егорьевский — рудн.
 Егорьевский — хут.
 Егоринское — село
 Екатериновка — село
 Екатериновка — дер. 3, 43
 Екатерининский — пос.
 Екатеринославское — село
 Елангась угл. сид. печи
 Еленинский — пос.
 Еленинский — прииск
 Елизаветпольский — пос.
 Елизаветинский — пос.
 Елизаветинская — дер.
 Елизаветинский — хут.
 Елизарьева — мельн.
 Елховский — хут.
 Елшанский — пос.
 Елшанский — хут. 181, 183
 Елшина — дер.
 Еманжелинский — пос.
 Епанешникова — заим.
 Епанешникова — хут.
 Епифанцева — хут.
 Еремина — хут.
 Еровчинский — хут.
 Ерофеевский — пос.
 Ерохино — село
 Ершовский — пос.
 Ершовых — хут.
 Есаульский — пос.
 Есенкова — хут.
 Еткульский — пос.
 Ефамова — мельн.
 Ефимковская — дер.
 Ефимова — заим. 145, 225
 Ещенкова — хут.

Ж 
* Жданова — дер.
 Ждановский — хут.
 Желкиных — хут.
 Желтый — пос.
 Железникова мел.
 Женск. мона — ст.
 Женская община
 Жесткинская — дер.
 Жехов — хут.
 Живодеровское — товар.
 Жирякова — заим.
 Жоголева — хут.
 Жужгова — дер.
 Жукова — дер.
 Жуковка — дер.
 Журавлинская — дер.
 Журавлевский — пос.

З 
* Забродина — дер.
 Заварухинский — пос.
 Заводский — хут.
 Завьялова — уч.
 Загайнова — хут.
 Загребина — дер.
 Заитова — дер.
 Зайкова — дер.
 Зайков — хут.
 Зайцева — хут. 19, 200
 Закамалдинское — село
 Закоулово — село
 Залесово — село
 Заманиловка — село
 Заматохинский — выс.
 Занадворов — пр.
 Заовражный — хут.
 Заозерная — дер.
 Запиваловский — пос.
 Зарывнова — хут.
 Захарьева — хут.
 Захо — хут.
 Заховский — хут. 5, 86
 Звонарева — хут.
 Звериноголовский — пос.
 Звягинский — пос.
 Зеленая колон.
 Землянка — село
 Зенькова — заим.
 Зигозинский завод
 Зилаирско-Сагадиевский — хут.
 Зилаирский — хут.
 Зилымова — дер.
 Зириклинский — хут.
 Зириклы — дер.
 Зиянчурина — дер.
 Знаменская — дер.
 Знаменка — дер.
 Зобово — село
 Золотая сопка — корд.
 Зотова — заим.
 Зрайко — хут.
 Зубкова — заим.
 Зубко — хут.
 Зубова — заим.
 Зубочистенский 1-й — пос.
 Зубочистенский 2-й — пос.
 Зуккера — хут.
 Зыкова — заим.
 Зюякова — дер.
 Зяк-Ишметева — дер.

И 
* Ибрагимова — дер. 27, 31, 61, 86, 91
 Ибрагимовский — хут.
 Ибраева — дер. 11, 39
 Иванковское — село
 Иванкова — дер. 129, 132
 Ивановское — село 48, 72
 Ивановка — село
 Ивановка — дер. 5, 16, 40, 169
 Ивановская — дер. 14, 119
 Ивановский — хут. 57, 79, 83, 184
 Иванова — уч.
 Ивановых — зав.
 Иванов — хут.
 Ивановой — заим.
 Иванцовская — дер.
 Игнатьева — дер.
 Игнашина — дер.
 Игубаева — дер.
 Игумновых — заим.
 Идильбекова — дер.
 Идрисова — дер.
 Идыльбаева — дер.
 Ижбаева — дер.
 Ижбердина — дер.
 Ижбердинский — хут. 11, 29
 Ижимбетовский — пр.
 Измаильский — пос.
 Изобильный — пос.
 Изяк-Никитина — дер.
 Изяшева — дер.
 Ик-Назарова — дер.
 Илембетовское — село
 Илецкая волость
 Илецко-Горно — зав. общ.
 Илимбай — заим.
 Ильинская — стат.
 Ильинский — пос. 185, 237
 Ильинское — село
 Ильинская — дер.
 Ильинский — хут.
 Илькульган — село
 Ильтебанова — дер.
 Ильчигулова — дер.
 Ильчигульский — хут.
 Ильчина — дер.
 Ильясова — дер.
 Илячева — дер.
 Ималина — дер.
 Имангулова — дер. 21, 108, 155
 Иманьярский — хут.
 Имбулдина — дер.
 Имелли Покровская — дер.
 Ингирчинский — хут.
 Инзерский — зав.
 Иргайлы — пр.
 Иргуль — хут.
 Иремель — пр.
 Ирикли-Тамак — хут.
 Исаево (Оренбургская губерния) — село
 Исаковский — пос.
 Исерганова — дер.
 Исимова — дер.
 Исимовский — хут.
 Искандарова — дер.
 Искакова — дер. 65, 105
 Иске Изменский — хут.
 Ислаева — хут.
 Исламбаева — дер.
 Исламбаевский — хут.
 Исламова — дер.
 Исмагилова — дер.
 Исмакаева — дер. 61, 105
 Истамгулова — дер.
 Исянбетева — дер.
 Исянгазина — дер.
 Исянгильдина — дер. 30, 61, 155
 Исянгуловский — хут.
 Исянгулова — дер. 7, 30
 Исянова — дер.
 Итбукова — дер.
 Итимгановское — село
 Иткабылова — дер.
 Иткабыловский — хут.
 Иткулова — дер. 61, 65, 77
 Иткулова — хут.
 Иткучукова — дер.
 Ишанова — дер.
 Ишбердина — дер. 65, 70, 75
 Ишбулдина — дер. 70, 75
 Ишдавлетова — дер.
 Ишимбетева — дер.
 Ишкильдина — дер. 91, 105
 Ишкинина — дер. 86, 101, 155
 Ишкужина — дер.
 Ишкузина — дер.
 Ишкулова — дер.
 Ишмекеева — дер.
 Ишмухаметова — дер.
 Ишмуратова — дер.
 Ишмуратовский — хут.
 Ишмурзина — дер.
 Ишмухаметова — дер.

К 
* Кабанский — пос.
 Кабанова — дер.
 Кабан-юрт
 Кагинский — зав.
 Кагарманова — дер.
 Каденцевой — хут.
 Каднерова — дер.
 Кадошниковых — хут. 190, 191
 Кадыршина — дер.
 Кадыш — дер.
 Казадаева — дер.
 Казаккулова — дер. 102, 141
 Казанка — дер.
 Казанское — село
 Казанский — хут. 83, 91
 Казанский — прииск
 Казанцевский — пос. 217, 241
 Казанцева — заим.
 Казбаевский — пос.
 Казенно-Саратовская — дер.
 Казлаирский — хут.
 Казмашева — дер.
 Казнахтинский — пр.
 Казырева — дер.
 Каипкулова — дер. 6, 31, 102, 168
 Каипова — дер.
 Кайгародовский — пос.
 Кайраклинский — хут.
 Какаревский — хут.
 Каксарлина — дер.
 Калачевский — хут.
 Калачевский — пос.
 Калачева — хут.
 Калашлинский — хут.
 Калашлина — дер.
 Калдарова — дер.
 Каликинское — село
 Калканова — дер.
 Калмакова — дер. 70, 132
 Калмаковский — хут.
 Калмакова — заим.
 Калмак Малый — хут.
 Калмаков-Камыш — село
 Калмыкова — заим.
 Калмык-Абдрашитова — дер.
 Калмык-Чакырганский — хут.
 Калпацкий — пос.
 Калтаева — дер.
 Калтубанский — хут.
 Калуева — дер.
 Калужское — товар.
 Камаганская — дер.
 Каманкуль — дер.
 Каматаевский — хут.
 Камбенц — хут.
 Камбулатский — пос.
 Камбулина зут.
 Каменка — село
 Каменка кол.
 Каменная вол.
 Каменное — село
 Каменный — хут.
 Каменно-озерный — ст. юрт
 Каменно-озерный — пос.
 Каменский — пос.
 Каменский — хут.
 Каминское — село
 Камнева — хут.
 Камышева кол.
 Камышная 2-я — дер.
 Камышинский — хут.
 Канакачева — дер.
 Кананикольское — село
 Кандаковка — дер.
 Кандалинцева — хут.
 Канзафарова — дер.
 Каневская — заим.
 Канименцевой — хут.
 Канчурина — дер. 57, 81
 Канчуринский — хут.
 Капитоновский — пос.
 Карабанова — заим.
 Карабашева — дер.
 Карабердь — дер.
 Карабулацкий — хут.
 Карагайский — пос.
 Карагай-Кипчакска вол.
 Карагай-Илга — хут.
 Караганский — хут.
 Карагужина — дер.
 Карагузина — дер.
 Карагуй кол.
 Караева — дер.
 Каразиган — хут.
 Каракаевское — село
 Каракульский — пос.
 Карамалинский — хут.
 Карамалы — хут.
 Карандышева — дер.
 Каранский — хут.
 Каран — пр.
 Карасаз — хут.
 Карасева — дер.
 Карасинское — село
 Карасинский — корд.
 Карась — заим.
 Каратабанский — пос.
 Каратальский — хут. 31, 87
 Караталь — хут.
 Карачельское — село
 Караянова — дер.
 Кара-Айгырский — хут.
 Караульная — заим.
 Каргалинско-Благовещенский Пашкова — рудн.
 Каргалинский — хут.
 Каргалка — дер.
 Каргач — хут.
 Кардаиловский — пос.
 Кардаполова — дер.
 Каришкин-сязь — выс.
 Каримова — дер.
 Карликова — заим.
 Кармалинский — хут.
 Кармальское — село
 Каррика — хут.
 Карсинский — пос.
 Картабыз — дер.
 Картак — заим.
 Картали — хут.
 Карча — село
 Касаргинский — пос.
 Касигачевский — корд.
 Каскинова — дер.
 Каскинский — хут.
 Каскин — пр.
 Касперова — хут.
 Кассельский — пос.
 Катавы уг.-сид. — зав. 96, 140
 Катасоновых — хут.
 Катенинский — пос.
 Каткова — заим.
 Катовского — хут.
 Катралы-Назаргулова — дер.
 Кашкалак — заим.
 Кашкарова — дер. 27, 75
 Кашкарова — хут.
 Кашкат — хут.
 Кашка-Айгыр — хут.
 Кашкукский — хут.
 Кацбахский — пос.
 Кваркенский — пос.
 Квитковское — товарищ.
 Келлера — хут.
 Кибирева — хут.
 Кидрясова — дер.
 Кидышевский — пос.
 Кивацкий — хут.
 Кизильский — пос.
 Кизяевский — хут.
 Килей-Темякова — дер.
 Кильдигулова — дер.
 Кильметева — хут.
 Кильчинбаева — дер.
 Кинзебаева — дер.
 Кинзябулатова — дер.
 Кинзябызова 1-я — дер.
 Кинзябызова 2-я — дер.
 Кипельское — село
 Кипиченкова — уч.
 Кирдасова — дер.
 Кирпиченкова — хут.
 Кирсы — хут.
 Киреевская — ст.
 Кирябинское — село
 Киселевский — хут.
 Киселев — хут. 43, 200
 Киселевский — пос.
 Кислая — дер.
 Кислянское — село
 Кинель — дер.
 Кичигинский — пос.
 Кишкина — дер.
 Киевский — хут. 87, 180
 Киикбаева — дер.
 Климова — дер.
 Клоктухинское — селен.
 Клопова — дер.
 Клубникова кол.
 Ключевка — село
 Ключевинский — пос.
 Ключи-Рычковка — дер.
 Ключи — дер. 41, 48
 Ключевский — пос. 218, 225, 231
 Клюквенная — ст.
 Ключевский — выс.
 Клюквенная — дер.
 Ключевский 2-й — пос.
 Ключевская — дер.
 Клястицкий — пос.
 Княженский — пос.
 Кобылинская — дер.
 Кобылинская — ст.
 Коверина — хут.
 Ковыловский — хут
 Коельский — пос.
 Кожанова — хут.
 Кожевникова — хут.
 Кожина — хут.
 Кожаева — дер.
 Козельцева — заим.
 Козина — дер.
 Козловка — дер. 3, 48
 Козловка — селен.
 Козлыям — дер.
 Козырацкого — хут.
 Козыревский — пос.
 Козыревская — ст.
 Койнова — участ.
 Кокорина — дер.
 Кокуйская — дер.
 Кокуйчик — уг.-сид. печи
 Кокуй — выс.
 Кокушкинский — пос.
 Колесников — хут. 183, 184
 Колмакова — дер.
 Колмогорцевой — хут.
 Колодкинский — выс.
 Колокольцова — участ.
 Колотовкинский — пос.
 Колотовский — хут.
 Колупаевский — выс.
 Колупаева — заим.
 Колычево — село
 Колышкина — ст.
 Комардиновка — дер.
 Кома-Илга — зав.
 Комарова — хут.
 Комисаровский — хут.
 Конарева — хут.
 Конашевский — пос.
 Кондуровский — пос.
 Конева — хут.
 Конно - заводский — хут.
 Коновалова — дер.
 Коноваловский — пос.
 Константиновка — дер.
 Константиновский — пос.
 Константиновское — село
 Константиновский — хут.
 Конторский — хут.
 Конторская угл.-сид. печи
 Коньковский — хут.
 Копайский корд.
 Коптеевский — выс.
 Копытовский — пос.
 Кораблевский — пос.
 Кораблева — хут. 191, 192
 Коргушева — хут.
 Корелина — уч.
 Корелкина — хут.
 Корина — хут.
 Коркинский — пос.
 Корнилова — заим. 158, 223
 Корниловское — тов.
 Коробейщикова — хут.
 Коровинский — хут.
 Королькова — заим.
 Коротановский — пос.
 Кортолинский — корд.
 Коробковский — пр.
 Коровинское — село
 Королькова — заим.
 Корчажинская — дер. 125, 137
 Косаткиной — хут.
 Косачевский — выс.
 Кособродский — пос.
 Косогорский — выс.
 Косолаповское — селен.
 Косотурский — пос.
 Костылевский — пос.
 Косулинская — дер.
 Косулино — село
 Котлик — хут.
 Котлинская — дер.
 Котлинская — ст.
 Котоскинская — уг.-сид. печи
 Кочарина — дер.
 Кочегаровская — дер.
 Кочердыкское — село
 Кочердыкский — пос.
 Кочердык — село
 Кочкарский — пос.
 Кочнева — хут.
 Кочневский — пос.
 Кочуровский 1-й — хут.
 Кочуровский 2-й — хут.
 Коштакский — пос.
 Кошкарская — ст.
 Кошкуль — дер.
 Крамкова — дер.
 Краснинский — пос.
 Красновское — товар.
 Красногорский — пос.
 Краснокаменский — пос.
 Краснокутский — хут.
 Краснополяна — дер.
 Красноярский — пос. 187, 190
 Красноярцева — хут.
 Красноярская — заим.
 Красноярская — дер.
 Красноярское — село
 Красный лог — дер.
 Красных — хут.
 Крахалева — мельн.
 Крашенинниково — село
 Кремановское — товар.
 Кременкульский — пос.
 Крестовская — дер.
 Кривле-Илюшкино — село
 Криничеватовское — товар.
 Кругленькая — заим.
 Круглянский — пос.
 Крутолопова — заим.
 Крутоярский — пос.
 Крыжановский — выс.
 Крылов — хут.
 Крымское — село
 Крюковка — дер.
 Кряжов — хут.
 Кубагушева — дер.
 Кубанка колон.
 Кубякова — дер.
 Кудашманова — дер.
 Кудрявцева — хут.
 Куватова — дер. 75, 83
 Куватовский — хут.
 Кугалинский — пос.
 Кужакуль — заим.
 Кужебаева — дер.
 Кужи — хут.
 Кузгун-Ахмерова — дер.
 Кузебаевское — село
 Кузебакова — дер.
 Кузебаковский — хут.
 Кузлы-Петровка — село
 Кузлы Верхняя — село
 Кузьминовка — дер.
 Кузьминовка — село
 Кузьминовское — село
 Кузьминовский — рудн.
 Кузьминский — хут. 79, 212
 Кузьмина — хут.
 Кузьмина-Караваева — хут.
 Кузнецова — заим. 110, 169, 228
 Кузнецова — хут.
 Кузнецовский — хут.
 Кузнецовский — пос.
 Кузнецова — дер. 149, 175
 Кузнецовское — селен.
 Кузянякова — дер.
 Куйбакова — дер.
 Куйсанова — дер.
 Куйсарина — дер.
 Кукаретиной — заим.
 Кукова — хут.
 Кулаган-Кафия — хут.
 Кулагино — село
 Кулатово — дер.
 Кулат — ст.
 Кулашевское — селен.
 Кулашинская — дер.
 Кулахтинский — пос.
 Кулгунина — дер. 67, 105
 Кулевчинский — пос.
 Куликовское — село
 Кулигин — хут.
 Куликовская — дер.
 Куликов — хут.
 Куликовский — пос.
 Кульмский — пос.
 Кулсарина 1-я — дер.
 Кулсарина 2-я — дер.
 Кулсарина — дер.
 Кулсыгазы — хут.
 Култаева — дер.
 Кулукаева — дер.
 Кулукасова — дер.
 Кулушева — дер.
 Кулчурина — дер.
 Кульчунбаева — дер.
 Кульчумова — дер.
 Куляба — хут.
 Кумакский — пос.
 Кумачинский — пр.
 Кумлякский — пос.
 Кунакбаева — дер. 5, 105
 Кунакбаевский — хут.
 Кунаковский — хут.
 Кундравинский — пос.
 Кундуруш — хут.
 Купайское — село
 Куплинский — корд.
 Курамшина — дер.
 Курзгаза — село
 Курга Мурун — хут.
 Кургашлы — хут.
 Кургузинский — рудн.
 Курейское — селен.
 Куричанка — дер.
 Курманова — дер.
 Курмыш — дер.
 Куромина — дер.
 Курочкин — хут.
 Курпячева — дер.
 Курский — хут.
 Куртамыш — село
 Куртмали — рудн.
 Куса — хут.
 Кусай — заим.
 Кусимбаева — дер.
 Кусимова — дер.
 Кусиева — дер.
 Кускарова — дер.
 Кустоватова — дер.
 Кусюк-Айры — хут.
 Кутанова — дер.
 Кутликова — дер.
 Кутлугильдина — дер.
 Кутлумбетева — дер.
 Кутлуюлова — дер.
 Кутуева — дер.
 Кутуевка 1-я — дер.
 Кутуевка 2-я — дер.
 Кутукова — дер.
 Кутучева — дер.
 Кутлыбаева — дер.
 Кутырды — заим.
 Кухтурский 1-й — рудн.
 Кухтурский 2-й — рудн.
 Кучарова — дер.
 Кучукова — дер. 102, 116
 Кушакский — хут.
 Кушиева — дер.
 Кушма Больш. — дер.
 Кушма Малая — дер.
 Куштумгинская — дер.
 Куш-Илгинский — рудн.
 Куюкова — дер.
 Куюковская — уг.-сид. печи
 Куян-Узган — хут.

Л 
* Лаврентьевское — село
 Лаврентьева — ст.
 Лазаревой — хут.
 Лаим-Берды — хут.
 Лапинский — выс.
 Лапшина — хут. 23, 91
 Ласковаго — хут.
 Латкай — дер.
 Латыши — хут.
 Лауэр — хут.
 Лебедев — хут.
 Лебедева — участ.
 Лебяжинская — дер.
 Левашева — дер.
 Левина — хут.
 Левский Пашкова — рудн.
 Лезина — заим.
 Лейпцигский — пос.
 Леонова — заим.
 Леонтьева — хут.
 Летуновского — мельн.
 Лимкнива — участ.
 Линевское — село
 Линевский — пос.
 Липко-Парафиевского — хут.
 Липпа — участ.
 Лисицыной — хут.
 Лисовка — дер.
 Лобанова — заим.
 Логачевский — хут.
 Логоушка — дер.
 Ложкина — дер.
 Ложкин — хут.
 Ломовка — село
 Лопатинское — село
 Лопыштинский 1-й — рудн.
 Лопыштинский 2-й — рудн.
 Лопышты
 Луговая — дер.
 Луговский — пос. 241, 245
 Луговской — хут.
 Лузанов — хут.
 Лучер — хут.
 Лыловский 1-й — хут.
 Лыловский 2-й — хут.
 Лысенкова — мельн.
 Лыскова — дер.
 Лысов — хут.
 Лысова — хут.
 Лыткина — заим.
 Лешакова — дер. 131, 146
 Лешаковская — мельн.
 Любимовка — дер.
 Любинский — хут.
 Людвиновское — село

М 
* Мавлютова — дер.
 Магадеева — дер. 102, 105
 Магадеевский — пос.
 Магнитный — ст. юрт
 Магнитный — пос.
 Мажарский — хут.
 Мазитова — дер.
 Майлык — дер.
 Маканский — хут.
 Макаровка — дер.
 Макаро-Зайцевский — хут.
 Макарьев мона — ст.
 Макарьевский — хут.
 Максакова — хут.
 Максимовка — село
 Максютова — дер. 11, 28, 68, 75
 Макушинский — хут.
 Малафеева — хут.
 Малахово — селен.
 Малая Кушма — дер.
 Малая Воробьева — заим.
 Малая Мамбетева — дер.
 Малая Мурзина — дер.
 Малая Халилова — дер.
 Малдыкул — ст.
 Малиновка уг.-сид. печ.
 Малитина — заим.
 Малкина — уч.
 Малковский — пос.
 Малков — хут.
 Маллервеин — хут.
 Мало-Алгазинский — хут.
 Мало-Байдавлетова — дер.
 Мало-Балбукова — дер.
 Мало-Белое — село
 Мало-Валитов — хут.
 Мало-Галикеева — дер.
 Мало-Дубровная — дер.
 Мало-Дюрягино — село
 Мало-Исимовский — хут.
 Мало-Исянгильдина — дер.
 Мало-Казаккулова — дер.
 Мало-Карасинская — дер.
 Мало-Кротова — дер.
 Мало-Михайлова — дер.
 Мало-Муйнакова — дер. 77, 116
 Мало-Муйнаковский — хут.
 Мало-Никольская — дер.
 Мало-Окунева — дер.
 Мало-Окуневская — мельн.
 Мало-Рижская — дер.
 Мало-Субботина — мельн.
 Мало-Субботина — дер.
 Мало-Такташинская — дер.
 Мало-Ултракова — дер.
 Мало Шумаковская — дер.
 Мало-Яумбаева — дер.
 Малый Богодакский — хут.
 Малый Калмак — хут.
 Малый Каран — хут.
 Малый Нугуш 1-й — хут.
 Малый Нугуш 2-й — хут.
 Малый Федоровский — хут.
 Малышевский — пос.
 Мальгинский — хут.
 Малькова — хут.
 Мальханов — хут.
 Малятинский — хут.
 Мамаева — дер.
 Мамалаевский — пос.
 Мамбетева — дер. 87, 92, 154
 Мамбетева Большая — дер.
 Мамбетева Малая — дер.
 Мамбетшина — дер.
 Манатова — дер.
 Манаковка — дер.
 Мананникова — хут. 22, 23
 Манатовская — заим.
 Маникова — уч.
 Манойловский — выс.
 Мансурова — дер. 108, 135
 Мансурово — село
 Мансурова — хут. 201, 206
 Мансуровское — село
 Манышты — хут.
 Манышты — дер.
 Мараскалинский — корд.
 Мариинский — пос.
 Марковский — пос.
 Маркова — заим. 111, 129
 Мартыновское — село
 Марченко — мельн.
 Марченкова — хут.
 Марьевка — дер. 23, 43
 Марьевское — селен. 21, 22
 Марьевский — хут.
 Маскайский — пос.
 Маскурт — хут.
 Маслейское — село
 Масленникова — хут.
 Маслова — дер.
 Масловых — хут. 21, 36
 Масловский — выс.
 Маслоковецкий — пос.
 Масягутова — мельн.
 Мата 1-я — уг.-сид. печи
 Мата 2-я — уг.-сид. печи
 Матвеевка — дер.
 Матвеевский — хут. 48, 55, 79
 Матьянова — заим.
 Махина — мельн.
 Махмутова — дер. 71, 102
 Махмутовский — хут.
 Махотиной — мельн.
 Мачакуль — заим.
 Машуковка — дер.
 Маякская — дер.
 Маярдак — уг.-сид. печи
 Мадиакова — дер.
 Медведева — ст.
 Медведевский — пос.
 Медведева — заим.
 Медведское — село
 Междудорожное — селен.
 Межевая — дер.
 Мезенцева — дер.
 Мелетина — дер.
 Мелехина — —уг.-сид. печи
 Мельниковский — пос. 235, 243
 Мельников — хут.
 Мельница при дер. Благовещенской
 Мельница при дер. Береговой
 Мельница при с. Горшкове
 Мельничный — хут.
 Меляниных — хут. 190, 191
 Мендигулова — дер.
 Мендяк — прииск
 Мензелинцева — хут.
 Меньщикова — хут.
 Мереушлинский — хут.
 Меркурьева — хут.
 Мертвецовский — пос.
 Мертвые Соли — выс.
 Меселинская пл.
 Метелева — дер.
 Метязинский — рудн.
 Мечеть Бар — хут.
 Мещерякова мон.
 Мещерякова — хут.
 Мещеряковский — хут.
 Мидиакский — пос.
 Милеевых — хут. 191, 192, 206, 247
 Милеевское — товар.
 Миндеева — дер.
 Миньякская — уг.-сид. печи
 Митрина — заим.
 Митрофановка — дер.
 Митрошкины — уг.-сид. печи
 Михайловский — пос. 232, 236
 Михайловка — село
 Михайловка — дер. 6, 8, 25, 37, 54, 59, 74, 153, 175
 Михайловское — село 16, 36
 Михайловская — дер. 120, 122, 139
 Михайловский — хут. 9, 17, 42, 46, 55, 79, 83, 92
 Мишкина — дер. 102, 123
 Миасский — зав.
 Миасского товарищества — прииск
 Миасский — корд.
 Миасский — пос.
 Могильная — дер. 145, 149
 Могутовский — пос.
 Моисеевская — дер.
 Моисеева — хут.
 Мокрологск. — дер.
 Мокрушинское — село
 Мокеева — заим.
 Мокеева — хут. 192, 193
 Мокеева — ст.
 Молоденки — дер.
 Молоканский — хут. 6, 87
 Молочай — село
 Молошников — хут.
 Монастырка — дер.
 Монастырская — заим.
 Монастырская пустошь
 Монашенская — ст.
 Моргунова — хут.
 Мордасова — заим.
 Мордовский — хут.
 Мордвинова — корд.
 Мордвинова усадьба
 Мордвиновка — село
 Моржимбаева — дер.
 Морозова — заим.
 Москова — дер.
 Мострюковский — хут.
 Мосеева — дер.
 Мотовиловка — дер.
 Мохаревский — пос.
 Мракова — дер.
 Мраковский — хут.
 Мрясова — дер. 31, 62
 Мрясовский — хут.
 Мратова — дер.
 Музей-Ульган — хут.
 Мукасева — дер.
 Мукачева — дер.
 Мукдакаевский — пр.
 Мулдакаева — дер.
 Мулдашева — дер. 107, 116
 Муллакаева — дер.
 Мурадымова — дер. 28, 71
 Мурадымовский — хут.
 Муракаева — дер.
 Мурашева — хут.
 Мурзабаева — дер. 8, 163
 Мурзабулатова — дер.
 Мурзакаева — дер.
 Мурзикова — заим.
 Мурзина Большая — дер.
 Мурзина Малая — дер.
 Муртазинское — село
 Муртазина — дер.
 Муртазы — дер.
 Мусина — дер. 28, 102
 Мустаева — дер.
 Мустафина — дер. 50, 156
 Мустафинский — хут.
 Мухамбетова — дер.
 Мухамедкулуева — дер.
 Мухаметова — дер. 62, 105, 163
 Мухаметов — хут.
 Мухаметвалиева — дер.
 Мухаметдиярова — дер.
 Мухаметжанова — дер.
 Мухаметрахимова — дер. 75, 92
 Мухаметшарипова — дер.
 Мыркаевское — село
 Мысляева — заим.
 Мысовский — пос.
 Мышекаева — дер.
 Мирный и К — пр.
 Мякинькова — хут. 32, 41, 193
 Мяконькая — дер.
 Мясниковой (Пашкова) руд.
 Мясниковский — хут.
 Мячина — хут.

Н 
* Набиуллина — дер.
 Наваринский — пос.
 Надежденский — пос.
 Надеждинский 1-й — хут.
 Надежденский 2-й — хут.
 Назарова — заим. 157, 158, 159
 Назаровский — пос.
 Назарова — дер. 6, 66, 81
 Назарова 1-я — дер.
 Назарова 2-я — дер.
 Назаровский — хут. 9, 29, 87
 Назаргулова — дер.
 Назаровка — дер.
 Назировский — выс.
 Найденки — заим.
 Нарбутина — дер.
 Наседкина — заим.
 Наследницкий — ст. юрт
 Наследницкий — пос.
 Натальинский — пос.
 Наумова — прииск
 Наурузова — дер.
 Недорезовский — хут.
 Неволина — заимка
 Неклютиной — хут.
 Некрасова — дер.
 Некрасова — хут.
 Немирова — заим.
 Неплюевский — пос.
 Непряхинский — пос.
 Неручаева — заим.
 Нехорошева усадьба
 Нехорошевский — хут.
 Нигаметова — дер.
 Нижне-Авзянопетровское — село
 Нижне-Акбердинский — хут.
 Нижне-Аршинский — рудн.
 Нижне-Аскаровский — хут.
 Нижне-Белегушинский — хут.
 Нижне-Белорецкое — село
 Нижний-Гумбет — село
 Нижнее — село
 Нижне-Кайраклинский — хут.
 Нижнекарасинский — пос.
 Нижняя Кузлы — дер.
 Нижне-Кунакбаева — дер.
 Нижне-Миасский — пр.
 Нижне-Миасская ди — ст.
 Нижне-Муйнакова — дер.
 Нижне-Муталова — дер.
 Нижне-Нугушева — дер.
 Нижне-озерный — ст. юрт
 Нижне-озерный — пос.
 Нижне-Сазова — дер.
 Нижне-Сюрюбаева — дер.
 Нижнее-Николаевка
 Нижнеувельский — пос.
 Нижнечебенский — пос.
 Нижний Шарлык — дер.
 Нижне-Чумазинский — хут.
 Нижняя-Платовка
 Никитина — дер.
 Никитинский — пос.
 Никитинский — хут.
 Никифоровка — дер.
 Николаевский — пос. 210, 221, 250
 Николаева — хут.
 Николаевка — дер. 1, 17, 48, 54, 55, 87, 109, 140
 Николаевка — село 25, 112
 Николаевка кол.
 Николаевка-Шотт — селен.
 Николаевский — хут. 9, 43, 83, 87
 Николаиновы — хут.
 Никольская — дер. 151, 154, 172
 Никольский — пос. 179, 185
 Никольский — хут. 20, 233
 Никольский (Пашкова) — рудн.
 Никольское — село 37, 50
 Никонова — мельн.
 Никулин — хут.
 Ниязгулова — дер. 62, 78, 105
 Новая деревня
 Новиковский — хут. 84, 213
 Новинский — пос.
 Новицкого — хут.
 Ново-Александровский — хут. 92, 183
 Ново-Аллабердина — дер.
 Ново-Аминевский — пос.
 Ново-Аминева — дер.
 Ново-Андреевское — село
 Ново-Балапанова — дер.
 Ново Барангулка — дер.
 Ново-Бахарева — дер.
 Ново-Биккулова
 Ново-Богдановский — хут.
 Ново - Богодаровский — хут.
 Ново-Воздвиженское — село
 Ново-Воронежский — хут.
 Ново-Воскресенское — село
 Ново-Гафарова — дер.
 Ново-Георгиевский — хут.
 Ново-Дмитриевка — село 42, 50
 Ново-Заводская — дер.
 Ново-Знаменка — дер.
 Ново-Ивановский — хут. 9, 79
 Ново-Илецкий — пос.
 Ново-Каббячева — дер.
 Ново-Казанский — хут.
 Ново-Калмакова — заим.
 Ново Кинзябулатова — дер.
 Ново-Кирсановский — хут.
 Ново-Красноярская — заим.
 Ново-Кумляк — село
 Ново-Марьевский — хут.
 Ново-Михайловский — хут. 17, 87
 Ново-Михайловское — село
 Ново-Михайловская — дер.
 Ново Муранталова — дер.
 Ново-Мунасыпова — дер.
 Ново-Мусетова — дер.
 Ново-Мусина — дер.
 Ново-Никитино — село 23, 25
 Ново-Николаевка — дер.
 Ново-Николаевский — хут. 12, 73
 Ново-Никольское — село
 Ново-Никольская — дер. 17, 25
 Ново-Орловское — селен.
 Ново-Орский — пос.
 Ново-Панькина — дер.
 Ново-Петровка — дер.
 Ново-Петровский — хут. 9, 29, 92
 Ново-Петроковский — хут.
 Ново-Покровский — хут. 20, 29, 84, 92
 Ново-Покровка — дер. 4, 42, 47, 78
 Ново-Покровское — село
 Ново-Покровка — село
 Ново-Покровское сел.
 Ново-Польская — дер.
 Ново-Преображенский — хут.
 Ново-Сакмарский — хут.
 Ново-Саратовский — хут. 23, 88
 Ново-Савинский — хут.
 Ново-Сергиевский — хут. 47, 48
 Ново-Сибаева — дер.
 Ново-Симбирский — хут.
 Ново-Спасское — село
 Ново-Спасовка — дер.
 Новая-Старица — хут.
 Ново-Супхангулова — дер.
 Ново-Тагильская — дер.
 Ново-Ташлинский — хут.
 Ново-Троицкая — дер. 25, 34
 Ново-Троицкое — село
 Ново-Троицкий — хут.
 Ново Турай — хут.
 Ново-Уральско-Березовский (Пашкова) — рудн.
 Ново-Усманова — дер.
 Ново-Федоровка — дер.
 Ново-Хасянова — дер.
 Ново-Херсонский — хут. 89, 183
 Ново-Худайбердина — дер.
 Ново-Хусеинова — дер.
 Новая-Чебенька — дер.
 Ново-Черкасский — хут.
 Ново-Яковлевский — хут.
 Ново-Якутова — дер.
 Ново-Ялчикаева — дер.
 Новознесенский — хут.
 Новоказачий — выс.
 Новокрещеновой — хут.
 Новоселки — село
 Новотробьевский — хут.
 Новочеркасский — пос. 181, 182
 Нокаевское — село
 Норбулатова — дер.
 Норильная — дер.
 Норы — хут.
 Ноязинский — хут.
 Нежинский — пос.
 Нугумановское сел.
 Нугуш-Большой — хут.
 Нугуш-Малый — хут.
 Нукаева — дер.
 Нукатова — дер.
 Нукатовская — уг.-сид. печи
 Нура — уг.-сид. печи
 Нургалина — дер.
 Нурейский — хут.
 Нурмухаметова — дер.

О 
* Обанинское — село
 Оброчная статьи
 Обручевский — пос.
 Овчарского — хут.
 Огаркова — хут.
 Оглоблина — хут.
 Одесского товарищества — хут.
 Одина — выс.
 Озерный — пос.
 Озерская — дер.
 Окулова — дер.
 Окуневское — село
 Окуневское — товар.
 Окурь — хут.
 Ольгинский (быв. Оглодовка) — хут.
 Ольховка — дер.
 Оноприемкова — дер.
 Оренбургский — пос.
 Орловский — пос.
 Орловка — дер. 55, 129
 Орловское — селен.
 Орловский — хут. 20, 38, 88
 Орловский — прииск
 Орский — пос.
 Орехова — заим.
 Осиповский — пос.
 Островное — село
 Островной — пос.
 Островское — село 146, 166
 Остроленский — пос.
 Отнурок — уг.-сид. печи
 Оторвановский — хут.
 Отрада — село
 Отрожный — хут.
 Офицерова — дер.
 Охлюстина — заим.
 Охотников — хут.

П 
* Падунская — дер.
 Павлова — ст.
 Павловой — заим.
 Павловка — село
 Павловка — дер. 18, 47
 Павловский — пос. 190, 208
 Павловский — прииск
 Павловский — хут.
 Павлова — хут.
 Павловых — хут. 4, 20, 23
 Панова — участ.
 Пановой — участ.
 Парадьевка — село
 Парамонова — участ.
 Парижский — пос.
 Патранина — уч.
 Патранина — хут.
 Патриаршевское — село
 Пашкова — рудн. 15, 16
 Пашнинский 1-й — пос.
 Пашнинский 2-й — пос.
 Пашнинский 3-й — пос.
 Пепелино — село
 Перевалова — дер.
 Перевалова — заим.
 Перевесная — заим.
 Перевесинская — дер.
 Переволоцкий — пос.
 Перепеловский — хут.
 Пермякова — дер.
 Перовский — пос.
 Перчаткина — хут.
 Перщинский — пос.
 Пески — дер.
 Песочная — заимка
 Пестерева — дер.
 Пестова — дер.
 Пестрякова — хут.
 Песчанская — дер.
 Петляева — заим.
 Петровка — село
 Петровка — дер. 18, 25, 47
 Петровка кол.
 Петровское — село 14, 43, 120, 144, 167
 Петровский — пос.
 Петровская — дер.
 Петровский — хут. 18, 36, 38, 43, 77, 84
 Петровой — хут.
 Петров — хут.
 Петропавловское — село 12, 73
 Петропавловское — селен.
 Петропавловка — дер.
 Петропавловский — пос.
 Петропавловский — пр. 103, 114
 Петропавловская — дер.
 Петрушина — дер.
 Печенкинский — пос.
 Печенкин — хут.
 Пивкинское — село
 Пикалова — мельн.
 Писаревский — хут.
 Пискина — хут.
 Пискловское — село
 Пифанка — дер.
 Пичевка — выс.
 Пичугинский — выс.
 Плаксина — заим.
 Платовка Верхняя — село
 Плетневка — дер.
 Плоская — дер.
 Плосковская — дер.
 Плосковский — хут.
 Плотникова — хут. 2, 55
 Плотникова — дер.
 Плотниковой — хут.
 Плешановых — хут.
 Плюхин — хут.
 Побоище — дер.
 Погореловский — пос.
 Подвинцева — хут.
 Подгорный — пос. 185, 232
 Подгородняя Покровка — село
 Подгорный — хут.
 Поддубный — хут.
 Подлесный — хут.
 Подовинная — заим.
 Подстепинский — пос.
 Подуровский — выс.
 Подъясова — дер.
 Подъясовская — заим.
 Поздышева — хут.
 Поимский — хут.
 Поклевского-Козелл — прииск, завод и сторожка
 Покровка — село 45, 54
 Покровское — село 18, 73
 Покровка — дер. 25, 153, 170
 Покровская — дер. 120, 131
 Покровский — хут. 59, 223
 Покровского — прииск
 Покровского — хут.
 Покровская жен. общ.
 Покрывалов — хут.
 Полетаевский — пос.
 Половинка — выс.
 Половинная — заим.
 Половинное — село
 Половникова — участ.
 Пологовское — селен.
 Полоцкий — пос.
 Полтавский — пос.
 Полюшпинское — тов.
 Поляковское — село
 Поляковка — дер.
 Полякова — заим.
 Полякова — хут.
 Поляновка усад.
 Пояно-Захаровский — выс.
 Понурлеевский — хут.
 Понькина — ст.
 Попова — мельн.
 Попова — хут. 20, 23, 26, 206
 Попова — заим.
 Попов — уч.
 Поповой — участ.
 Поповский — пос.
 Поповское — село
 Поповский — хут.
 Поповская пустошь
 Поповское — товар.
 Пороло — хут.
 Потапова — хут.
 Потаповский — пос.
 Потаповская — дер.
 Потокское — товар.
 Преображенский — зав.
 Преображенское — село 36, 73
 Преображенка — село
 Пречистенский — пос.
 Пречистенский — хут.
 Приданниковский — пос.
 Приданников — хут.
 Притковское — товар.
 Притчинский — пос.
 Приютова — дер.
 Проказовский — хут.
 Прорывный — пос.
 Прошкина — хут.
 Прокопова — хут.
 Прохладный — пос.
 Прохоровский — пос.
 Прохоровка — дер. 20, 36
 Псковская уг.сид. печи
 Псянчина — дер. 6, 12, 88
 Птическое — село 161, 166
 Пуктыш сел.
 Пустоозерский — выс.
 Путивльское — товар.
 Путятина — дер.
 Пфау — хут.
 Пфейфер — хут.
 Петуховское — село
 Пяти-Колодезный — хут.
 Пятковский — выс.

Р 
* Равилева — дер.
 Равинского — хут.
 Радовка — дер.
 Разбегаева — дер.
 Разсыпной — ст. юрт
 Разсыпной — пос.
 Раевский — хут.
 Разномойка — село
 Разуева — дер.
 Райманова — дер.
 Ракаева — дер.
 Ракитинский — хут.
 Рамеевых — пр.
 Растотурская — дер.
 Ратчино — село
 Рачеевой — участ.
 Рафикова — дер.
 Рахметева — дер.
 Рахметуллинский — хут.
 Реветская — уг.-сид. печи
 Реветь — дер.
 Ревякинская — дер.
 Редутская — дер.
 Редутский — корд.
 Редутское — село
 Ремизова — заим.
 Репьевское — село
 Репьевский — хут.
 Ригер — хут.
 Рогожникова хут 179, 189
 Родник — хут.
 Рождественское — село 50, 120
 Рождественская — дер.
 Рождественка — дер. 37, 144, 153
 Рождественский — хут.
 Романовка — село 4, 54
 Романовка — дер.
 Романовка кол.
 Ростовцева — хут.
 Рузанова — заим.
 Русяева — мельн.
 Русяева — заим.
 Ручушкина — хут.
 Рыбкино-Павловка — село
 Рыбное — село
 Рыботинский — хут.
 Рыжковский — хут.
 Рымникский — пос.
 Рысаева — дер. 88, 108
 Рыскужина — дер.
 Рыскулова — дер.
 Рысыкаева — дер.
 Рычковский — пос.
 Рызанов — хут.
 Рыпинский — пос.
 Рыпинский — хут. 18, 183
 Рычкалова — дер.
 Рычнинское сел.
 Рышетовка — дер.
 Рышетникова — хут.
 Рышкина — хут.
 Рябинина — заим. 111, 229
 Рябцева — хут.
 Рязанка — дер.
 Рязанский — хут.
 Рясулева — дер.
 Рясулевский — хут.
 Ряхина — заим. 225, 228

С 
* Сабанова — хут.
 Сабитова — дер.
 Сабырова — дер.
 Савельева — хут.
 Савельевский — хут. 6, 46, 76
 Савина — хут.
 Савинкова — хут.
 Савиных — заим.
 Савкина — хут.
 Сагитова — дер.
 Садовского — хут.
 Садчикова — мельн.
 Сажина — дер.
 Саибы-Кутырган — заим.
 Саккуловское — село
 Сакмарский — пос.
 Сакмарский — выс.
 Сакмар-Назаргулова — дер.
 Сактаева — дер.
 Сактаевский — пр.
 Саламатовский — хут.
 Салихова — хут.
 Салимова — дер. 28, 78
 Салихова — дер.
 Салтысская — уг.-сид. печи
 Самакино — село
 Самакинский — хут. 47, 84, 93, 233
 Самарский — хут.
 Самарцевский — хут.
 Санарский — пос.
 Сангли-Тамак — хут.
 Сандавлетова — дер.
 Санкина — хут.
 Санков — хут.
 Сапатевский — хут.
 Сапрыкин — хут.
 Сапыкова — дер.
 Сапыковский — хут.
 Сарабикский — хут.
 Саракташ — дер.
 Сарапкинский — хут.
 Саратовка — село
 Саратовский — хут. 4, 10, 29, 36, 38
 Сарафановский — пос.
 Сарбаевский — хут. 49, 93
 Саргаидинский — выс.
 Сарманаева — дер.
 Сартасова — дер.
 Сарт-Абдряшитова — дер.
 Сарыбаева — дер.
 Сарысязь — дер.
 Сары — заим.
 Сасыкулова — дер.
 Сатлыкова — дер.
 Сатлыковский — хут.
 Сау-Бутакский — корд.
 Сафакулева — дер.
 Сафаргулова — дер.
 Сафарова — дер.
 Сафиуллинский — хут.
 Сафоновский — пос.
 Сафонова — хут.
 Свиногорский — хут.
 Свиридов — хут.
 Светленькая — заим. 111, 229
 Севастьяновка — дер.
 Севастьяновский — пос.
 Севастьяновский — хут.
 Севастьянова — заим.
 Севастопольский — пос.
 Сеитбаталова — дер.
 Сеитембетева — дер.
 Сеиткулова — дер. 28, 105
 Сеитова — дер.
 Сеитовский посад
 Сейтякова — дер.
 Секретарка — дер.
 Селезянский — пос.
 Селеменева — хут.
 Селиванова — хут.
 Селяева — дер.
 Селянкина — дер.
 Семенова — дер.
 Семеновка — село
 Семеновский — хут. 93, 204
 Семено-Петровское — село
 Семенова — заим.
 Семилетковский — хут.
 Сенак — заим.
 Сензяпова — дер.
 Сеникова — заим.
 Сербулова — хут.
 Сергеевка — дер. 38, 42
 Сергеева — участ.
 Сергеева — заим.
 Сергеевский — хут.
 Серединовка — дер.
 Серменева — дер.
 Сибишова — дер.
 Сибишова — заим.
 Сидоровский — хут.
 Сиксенбаева — дер.
 Силанова — хут.
 Симагина — участ.
 Симиз-Сарык — хут.
 Синиова — хут.
 Синеглазовский — пос.
 Синицына — хут.
 Синицыных — хут.
 Сирювсина — дер.
 Скоблина — дер.
 Скокова — мельн.
 Скопина — заим.
 Скорнякова — хут.
 Скоробогатова 1-я — дер.
 Скоробогатова 2-я — дер.
 Скутинский — пос.
 Славянка — дер.
 Сладкова — мельн.
 Сладко-Карасинское — село
 Слатинский — выс.
 Слоновка — село
 Слотова — заим.
 Смак-Аютова — дер.
 Смак-Тангаур — дер.
 Смирнова — хут.
 Смирных — заим.
 Смирных — участ.
 Смолинский — пос.
 Смолина — хут.
 Смеловский — пос.
 Снорная — заим.
 Соболева — дер.
 Соболевский — хут.
 Соколова — дер. 146, 161
 Соколова — хут.
 Соколова — стат.
 Соколовский — пос. 214, 221
 Соколовская — мельн.
 Соловатова — дер.
 Соловьев — хут.
 Солонцовский лесной юрт
 Сомовых — хут.
 Сопельцева — заим.
 Сорова — дер.
 Сорокина — дер.
 Сорокиных — заим.
 Сорокин — хут.
 Сорочья — дер.
 Сосельный лесной юрт
 Сосновая — дер.
 Сосновенькая — заим.
 Сосновский — пос. 242, 250
 Сосновский — хут.
 Софийское — село
 Софиевский — хут
 Спасское — село
 Спасский — пос.
 Спирина — хут.
 Спицына — хут.
 Средне-Муйнакова — дер.
 Средне-Юлдашева — дер.
 Становское — село
 Стариковский 1-й — выс.
 Стариковский 2-й — выс.
 Стариково — село
 Старкова — хут.
 Старо-Аллабердина — дер.
 Старо-Балбукова — дер.
 Старо-Барангулка — дер.
 Старо-Богдановка — село
 Старо-Каббячева — дер.
 Старо-Калмакова — заим.
 Старо-Кинзябулатова — дер.
 Старо-Кирсановский — хут.
 Старо-Красноярская — заим.
 Старо-Кумляк — дер.
 Старо-Муйнакова — дер.
 Старо-Мунасыпова — дер.
 Старомунасыповский — хут.
 Старо-Мурапталова — дер.
 Старо-Мусетева — дер.
 Старо-Мусина — дер.
 Старо-Никулинского товарищества — хут.
 Старо-Панькиан — дер.
 Старо-Сибаева — дер.
 Старо-Симбирский — хут.
 Старо-Супхангулова — дер.
 Старо-Усманова — дер.
 Старо-Ялчикаева — дер.
 Старобиткуев — хут.
 Старосельский — хут.
 Старцев — хут.
 Степанова — хут.
 Степанова — участ.
 Степановка кол.
 Степановка — дер. 149, 154, 175
 Степанкина — мельн.
 Степанов — хут.
 Степановский — хут.
 Степной — ст. юрт
 Степной — пос.
 Столбовское — село
 Стрижова — заим.
 Стрелецкая — дер.
 Стрелецкий — пос.
 Стрелкова — заим.
 Стрельцовка — дер.
 Струкова — дер.
 Студенецкий — пос.
 Ступмнский — пос.
 Субботина — заим.
 Субботиной — хут.
 Субботинское — село
 Субботинская — мельн.
 Судакова — хут.
 Судаковский — пос.
 Суир-Аисова — дер.
 Сукулак — село
 Сукулак — село
 Сулейманова — дер. 78, 141
 Султаевское — село
 Султаевский — прииск
 Султакаева — дер.
 Султанбаева — дер.
 Султанбаевский — хут.
 Султангузина — дер.
 Султангулова — дер.
 Султанова — дер.
 Султановский — хут.
 Султантемирова — дер.
 Сулюкты — заим.
 Сумкан — хут.
 Сумки — заим.
 Сумоклинская — дер.
 Сумокмокуль — хут.
 Сунарчина — дер.
 Супхангулова — дер. 99, 155
 Сураковское — село
 Суранский — корд.
 Суренский — хут.
 Сурова — участ.
 Сурюнзякский — хут.
 Сутюкова — дер.
 Суфина — дер.
 Сухайташ-Саратовский — хут.
 Сухайташ-Михайловский — хут.
 Суханова — дер. 124, 160
 Сухарева — хут.
 Сухоборское — село
 Суходаева — хут.
 Сухомесовский — пос.
 Сухоруковский — пос.
 Сухоруковский — хут.
 Сухоречинский — хут.
 Сухоташ — хут.
 Сухтелинский — пос.
 Сушкова — заим.
 Суюндукова — дер. 102, 110, 116
 Суюшева — дер.
 Суяргулова — дер.
 Сынай кол.
 Сырдан — хут.
 Сыростан — село
 Сыртинский — пос.
 Сырыткульский — прииск
 Сырышка — хут.
 Сысоева — заим.
 Сычевский — выс.
 Сычева — дер.
 Сыдановское — село
 Сынцовка — село
 Сырова — заим.
 Сырякова — хут.
 Сытовское — село
 Сюребаевский — хут.
 Сюрюк — хут.
 Сюрякова — дер.

Т 
* Таваканова — дер.
 Тавалжанка — дер.
 Тавлыкаева — дер.
 Тавранкульское — село
 Таганак — хут.
 Тажбулатова — дер.
 Тазларова — дер.
 Таирова — дер.
 Таймасова — дер.
 Тайсар — хут.
 Такарева — хут.
 Тактагулова — дер.
 Таланова — хут.
 Талихинский — хут.
 Таловское — село
 Тамак-Айры — хут.
 Тамбовка — дер. 20, 144
 Тамбовская — заим.
 Таналыкова — дер.
 Таналыцкий — ст. юрт
 Таналыцкий — пос.
 Тангауровский лесной юрт
 Тангача — дер.
 Тангрыбердина — дер.
 Танрыкулова — дер.
 Тарасова — заим.
 Тарова — хут.
 Тарутинский — пос.
 Тарусина — хут.
 Татарникова — хут.
 Татарская — дер.
 Татлина — дер.
 Татищевский — пос.
 Татлинская — уг.-сид. печи
 Татлыбаева — дер.
 Татлымбетева — дер.
 Татьяновка — дер.
 Таукаевский — пос.
 Тауснева — дер.
 Тахтарова — дер.
 Ташкеева — хут.
 Ташла-Покровка — село
 Таяндинский — пос.
 Телегина — дер.
 Темирбаева — дер. 6, 93
 Темирова — дер.
 Темировский — хут.
 Темирский — пос.
 Темякова — стат.
 Темясова — дер.
 Тепянова — дер.
 Терегулова — дер.
 Терекла — дер.
 Тереклинский — пос.
 Тереклинский — хут.
 Теренкульский — пос.
 Терменский — хут.
 Тимашевский — пос.
 Тимашева усадьба
 Тимофеевский — пос.
 Тимофеевское — товар.
 Тимуша — хут.
 Тирлянский завод
 Титовка — село
 Тихановка — дер.
 Тихонова — хут. 56, 206
 Тлявгулова — дер.
 Тлявкабылова — дер.
 Тлянчина — дер.
 Тляукаева — дер.
 Тляукаевское — село
 Тляумбетева — дер.
 Тляумбетевский — хут.
 Тляшова — дер.
 Тогустемир — село
 Тозикова — прииск
 Токарева 1-я — дер.
 Токарева 2-я — дер.
 Токарева — дер.
 Токмасский — пос.
 Токтамышевское — село
 Токтубаева — дер.
 Толокольников — хут.
 Толстинский — пос.
 Толстопятовское — село
 Толстопятова — дер.
 Томинский — пос.
 Томина — хут.
 Томиных — мельн.
 Торгул — дер.
 Травниковский — выс.
 Травянское — село 161, 177
 Травяная — заим.
 Травянная — заим.
 Требиятский — пос.
 Трех-озерный — пос.
 Трифановский — пос.
 Троицкое — село
 Троицкий — пос.
 Трубникова — хут.
 Трусилова — дер.
 Трухменева — дер.
 Трухменевский — прииск
 Трясиной — участ.
 Тугамыл — дер.
 Тугузбаевский — хут.
 Тугузбаевское — село
 Туембетева — дер.
 Туембетевский — хут.
 Тумебетевский — хут.
 Тузова — дер.
 Туйгакульский — пос.
 Туйгулова — дер.
 Туйгунова — дер.
 Туишева — дер.
 Тукаева — дер.
 Туканова — дер.
 Туканский — рудн.
 Тукатова 1-я — дер.
 Тукатова 2-я — дер.
 Тукманка — дер.
 Тулькульган-Назаргулова — дер.
 Тульский — хут.
 Тульчанский — хут.
 Тумаева — хут.
 Туманова — дер.
 Туманова — стат.
 Тунакова — дер.
 Тунгатарова — дер.
 Тупчанова 1-я — дер.
 Тупчанова 2-я — дер.
 Турай — дер.
 Турайгар — хут.
 Туратский — хут.
 Турбабина — хут.
 Тургояк — село
 Туркестанский — хут.
 Турна Юрт — хут.
 Тырыданов — хут.
 Тычинина — хут.
 Тюнина — хут.
 Тюлебаева 1-я — дер.
 Тюлебаева 2-я — дер.
 Тюлебаевский — хут.
 Тюльган — хут.
 Тюльменский — хут.
 Тюлякова — дер.
 Тюхветевский — пос.

У 
* Убалина — дер.
 Убиенная — дер. 147, 162
 Увадраш — хут.
 Увальский — пос.
 Уварова — хут.
 Увары — дер.
 Угаринский лесной юрт
 Угловая — дер.
 Углицкий — пос.
 Угличининых — хут.
 Угольный — пос.
 Удеревка — дер.
 Ужовский — пос.
 Узалинский лесной юрт
 Узембаева — дер.
 Узунгулева — дер.
 Узюмского — хут.
 Узянбаш — хут
 Узянское —
 Уйский — пос.
 Укуаткан — уг.сид. печи
 Укшукский — прииск
 Укшук — уг.-сид. печи
 Ультракова — дер.
 Улыбаш — заим.
 Улюмжуевский — хут.
 Умбетева — дер.
 Умитбаева — дер.
 Умомжиев — хут.
 Унлеина — мельн.
 Упалы — дер.
 Уразбаева — дер.
 Уразова — дер.
 Уразай — заим.
 Уракаева — дер.
 Уральский рудник
 Уралка — дер.
 Уранбаш — дер.
 Уренский — хут.
 Урефтинский — пос.
 Ургизала — хут.
 Урлядинский — пос.
 Урманова — мельн.
 Ураман-Ташлинский — корд.
 Урманча — дер.
 Уртазымский — пос.
 Уртеева — дер.
 Урусбаева — дер.
 Урус-Крюк — хут.
 Урус-Кырлиган — хут.
 Усерганская 1-я вол.
 Усерганская 2-я вол.
 Усерганская 3-я вол.
 Усерганская 4-я вол.
 Ускова — дер.
 Усманова — дер.
 Усмановский — хут.
 Усманова — хут.
 Усман-Галина — дер.
 Успенка — село
 Успенское — село
 Устиновский — пос.
 Устья — уг.-сид. печи
 Устьянцева — хут.
 Устьянцевский — пос. 221, 240
 Усть-Уйский — пос.
 Усть-Козинская — уг.-сид. печи
 Усцелемовский 1-й — пос.
 Усцелемовский 2-й — пос.
 Утаганова
 Утебаева — дер.
 Утеева — дер.
 Утечья оброч. — стат.
 Уткин — хут.
 Уткал — выс.
 Утягулова — дер.
 Утягулова 1-я — дер.
 Утягулова 2-я — дер.
 Утярбаева — дер.
 Учалы — дер.
 Учкулева — дер.
 Уштаганский — пос.
 Ушура — уг.-сид. печи

Ф 
* Фадюшина — дер.
 Файзуллина — дер.
 Фахритдинова — заим.
 Федоров — хут.
 Федорова — хут.
 Федорова — хут.
 Федорова — хут.
 Федоровка — село
 Федоровка — дер. 122, 171
 Федоровка кол. № 7
 Федоровский — хут. 10, 93
 Федоровой — участ.
 Федоро-Ивановка — дер.
 Федосова — хут.
 Федосовых — хут.
 Федотова — хут.
 Федурина — хут.
 Феклинская — дер.
 Феклистова — заим.
 Фершампенуазский — пос.
 Филатовский — хут.
 Филимонова — заим.
 Филимоновский — пос.
 Филипповка — дер. 2, 13
 Филипповский — пос.
 Филипповский — хут.
 Филипповского об-ва — хут.
 Филонова — заим.
 Фогель — хут.
 Фомин — хут.
 Фоминский — пос.
 Фотеевский — пос.
 Фреликова — участ.
 Фридель Сталь — хут.
 Фроловка — дер. 128, 130
 Фроловский — пос.

Х 
* Хабарный — пос.
 Хабарова — хут.
 Хабаровский — хут.
 Хазимухаметова — дер.
 Хайбуллина — дер.
 Хакимова — мельн.
 Халилова — дер.
 Халилова Большая — дер.
 Халилова-Малая — дер.
 Халитова — дер.
 Халямовский — хут.
 Хамитова — дер.
 Ханжинский — пос.
 Ханжин — хут.
 Ханский — пос.
 Харинский — пос.
 Харин — участ.
 Харитоновское — товар.
 Хартица кол. № 1
 Харькина — хут.
 Хафизкина — хут.
 Хвалева — хут.
 Хвалева — мельн.
 Хвалынский — хут.
 Хворостьянский — хут.
 Херсонское — товар.
 Херсонский — хут.
 Хибетовский — хут.
 Хисметовский — хут.
 Хлебникова — хут. 33, 51
 Хлебодаровский — хут.
 Хлебород — хут.
 Хмелевка — дер.
 Хмелинский — хут.
 Ходановский — хут.
 Холмогоры — дер. 34, 56
 Холодковский — хут. 18, 42
 Холодный — хут.
 Холодный Ключ — хут.
 Хомутилинский — пос.
 Хомутова — хут.
 Хомякова — заим.
 Хорольского — хут.
 Хорна-Юрт — хут.
 Хорошиловка — дер.
 Хохлы — дер. 154, 162
 Храмцова — заим.
 Худайбердина — дер.
 Худобандина — дер.
 Худорожкова — стат.
 Худякова 1-й — выс.
 Худяковский 2-й — выс.
 Худякова 1-го — стат.
 Хусаиновский — хут.
 Хусаинова 1-й — хут.
 Хусаинова 2-й — хут.
 Хусаинов — хут.
 Хусеинова — заим.
 Хусеинова — хут.
 Хурман-Овраг — хут.
 Хусеинова — выс.
 Хуторский — пос.
 Хусяинова — дер.
 Хушмухаметова — хут.

Ц 
* Царево-Александровский — прииск
 Цветкова — хут.
 Цыплятниково — село
 Циолковской — усад.
 Цыликова — хут.

Ч 
* Чаичье — заим.
 Чалкина — участ.
 Чалкинский — пос.
 Чанкин-Биктемирова — дер.
 Чебенский — хут.
 Чебакзина — дер.
 Чебаркульский — выс.
 Чеботарев — хут.
 Чеботаревский — хут. 84, 213
 Чеканова — хут.
 Червяковский — хут.
 Черемная — дер.
 Черепановка селение
 Черепановский — хут. 10, 49
 Черепановой — хут.
 Черкасова — дер.
 Черкасовский — пос.
 Чермышева — дер.
 Чермышевский — хут.
 Черниговский — пос.
 Черноборское — село
 Черновский — пос. 149, 235
 Черноковского — товар.
 Черномырдина — хут.
 Черно-Отрогский — пос.
 Чернореченск — дер.
 Чернореченский — пос. 190, 211
 Чернореченский 1-й — хут.
 Чернореченский 2-й — хут.
 Черно-Озерная кол.
 Черноярская — дер.
 Чернцев — хут.
 Чернышева — хут.
 Черняковский — пос.
 Чертовский — хут.
 Чесменский — пос.
 Чесноковский — пос.
 Чеснокова — дер.
 Чесноковская 1-я — дер.
 Чесноковская 2-я — дер.
 Чесноковское — село
 Чертова — дер.
 Чигвинцева — хут.
 Чингизова — дер.
 Чипышовский — пос.
 Чиригулова — дер.
 Чиригуловский — хут.
 Чиркова — дер.
 Чистая — дер.
 Чистовского — хут.
 Чистовский — выс.
 Чистозвонова — хут.
 Чистое — село
 Чистоозерский — пос.
 Чубарат — хут.
 Чудиново — село
 Чуксинский — пос.
 Чуличкова II. — заим.
 Чуличкова А. — заим.
 Чуличкова И. — заим.
 Чулошниковой — хут.
 Чулошникова — заим.
 Чумазина — дер.
 Чумичев — прииск
 Чумлякское — село
 Чумляк — ст. зап.-сиб. ж. д.
 Чупанова — дер.
 Чураева — дер.
 Чурбаковский — хут.
 Чуриловский — пос.
 Чуриманова — дер.
 Чурносовский — хут.

Ш 
* Шаад Готлиб — хут.
 Шабалтакская — дер.
 Шабунинский — пос.
 Шадринская — стат.
 Шадыгаева — дер.
 Шаик — хут.
 Шакарода — хут.
 Шаламовское — село
 Шалаумова — участ.
 Шаломенцевский — пос.
 Шамгунова — дер.
 Шамина 1-я — заим.
 Шамина 2-я — заим.
 Шамситдинова — дер.
 Шамуринская оброч. — стат.
 Шангина — хут.
 Шантарина — заим. 225, 227
 Шарафкина — хут.
 Шарипова — дер.
 Шарманова — заим.
 Шарова — хут.
 Шарыгина — заим.
 Шарыпова — дер. 106, 141
 Шаталовка — дер.
 Шаталова — хут.
 Шатровский — пос.
 Шафиева — дер.
 Шафиевский — хут.
 Шахматовский — выс.
 Шахмуратова — хут.
 Шаховская — мельн.
 Шейдера — заим.
 Шелаумова — стат.
 Шелаумова — хут.
 Шемелина — дер.
 Шемелеинский — каз. дом
 Шеметов — хут.
 Шенгареевский — хут.
 Шепелевых — хут.
 Шергачева — дер.
 Шестаковых — хут.
 Шестакова И. — хут.
 Шершневский — пос.
 Шибаева — хут.
 Шибаевский — пос.
 Шибанова — дер. 147, 161
 Шибановка
 Шибановский — выс.
 Шигаева — дер.
 Шигаевский — пос.
 Шигаевский — участ.
 Шигай-Зейнигабдинова — дер.
 Шикмамай — хут.
 Шилова — хут.
 Шиповалов — хут.
 Шихобалова 1-й — хут.
 Шихобалова 2-й — хут.
 Шихобалова А — хут.
 Шишка — уг.-сид. печи
 Шишкина — участ.
 Шлее — хут.
 Шлижевский — хут.
 Шмакова — хут.
 Шморель — хут.
 Шнеевой — хут.
 Шпрингер — хут.
 Штанское — село
 Штанная 1-я — заим.
 Штанная 2-я — заим.
 Штанная — стат.
 Штанова — дер.
 Штефанидесь — хут.
 Шубин — хут.
 Шубинский — хут.
 Шулькинский — хут.
 Шулькитамак — хут.
 Шумаковский — пос.
 Шумиловка — дер.
 Шумовский — пос.
 Шундеева — стат.
 Шундеева — участ.
 Шумпа 1-я у. сид. печ.
 Шумпа 2-я у. сид. печ.

Щ 
* Щаписнкий — выс.
 Щевелева — хут.
 Щербаковский — пос.
 Щербаковский (Пашкова) руд.
 Щучинский кордон
 Щучинский — пос.
 Щучье — село
 Щучья — дер. 147, 171

Э 
* Эверсман М. Э. усадьба
 Эверсман М. М. усадьба
 Эверсман — хут.
 Эверсман А. Э. усадьба
 Эверсман В. Е. усадьба
 Эверсман — мельн.
 Эппенгера — хут.
 Эсмонтовой — хут.

Ю 
* Юдин — хут.
 Юдина — хут.
 Юзеева — дер.
 Юламанова — дер. 106, 141
 Юлбарсова — дер.
 Юлдашева — дер. 103, 106, 108
 Юлдашевский — хут.
 Юлдашева — хут.
 Юлдыбаева 1-я — дер.
 Юлдыбаева 2-я — дер.
 Юлдыбаева 3-я — дер.
 Юлдыбаева — дер. 76, 78
 Юлукский Ям — дер.
 Юмагужина — дер.
 Юмагузина 1-я — дер.
 Юмагузина 2-я — дер.
 Юмагузина — дер. 13, 76
 Юмагузина 3-я — дер.
 Юмагузинский — хут.
 Юмашева — дер.
 Юнаева — дер. 82, 106
 Юнкигба — хут.
 Юнусова — дер.
 Юразанка — дер.
 Юргамыш — ст. желез. дор.
 Юртаево — село
 Юрузанская плотина
 Юспутлина — дер.
 Юсупова — дер.
 Юшатырский — хут.

Я 
* Яблоновка — дер.
 Явлык-Киськан, — хут.
 Ягодин — хут.
 Ягудина — дер.
 Ядгаровский — хут.
 Ядгар — хут.
 Язева — дер.
 Яйкарова — дер.
 Яикбаева — дер.
 Яковлевка — дер. 128, 171
 Яковлевский — хут. 49, 93
 Якуновский — пос.
 Якупова — дер. 7, 76
 Якшигулова — дер.
 Якшимбетова — дер. 7, 28, 106
 Ялимбетова — дер.
 Ялтырова — дер.
 Ялчина 1-я — дер.
 Ялчина 2-я — дер.
 Яльчибаева — дер.
 Яльчигулова — дер.
 Ямангулова — дер.
 Ямансарова — дер.
 Ямансаровский — хут.
 Ямантавская — уг.-сид. печи
 Ямантавский — хут.
 Ямашева — дер.
 Ямаштинская В. — уг.-сид. печ.
 Ямаштинская Н. 1-я — уг.-сид. печ.
 Ямаштинская Н. 2-я — уг.-сид. печ.
 Ямашты-Тамак — хут.
 Ямки — дер.
 Ямский — пос.
 Янгазина — дер.
 Янгизское — селен.
 Янгизский — хут.
 Янги-Карагас — хут.
 Яндыкская — уг.-сид. печ.
 Яндык уг.-сид. печ.
 Янзигитова — дер.
 Янгельский — пос.
 Яникеева — дер.
 Янтюрина — дер.
 Янтюринский — хут.
 Янтышева — дер.
 Яныбаева — дер.
 Япрынцева — село
 Яраткулова 1-я — дер.
 Яраткулова 2-я — дер.
 Яратова — дер.
 Ярки — дер.
 Ярмухаметова — дер. 64, 69
 Ярославцева — заим.
 Яру — хут.
 Яскина — заим.
 Яумбаева — дер.
 Яушева — торфян. копи
 Яфарова — дер.

Литература 
Cписки населенных мест Оренбургской губернии 1901 года. Оренбург: Оренбургский губернский статистический комитет. 1901. 315 с. разд. паг.

Примечания

Ссылки 
Cписки населенных мест Оренбургской губернии 1901 года, сайт Национальная электронная библиотека

https://book-olds.ru/BookLibrary/28000-Orenburgskaya-gub/1901.-Spiski-naselennyih-mest-Orenburgskoy-gubernii/?device=desktop
Оренбургская губерния
Списки населённых пунктов России